Heine-Velox ist der Markenname folgender Unternehmen:

 Heine Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905–1907)
 Heine-Velox Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1921–1923)